Йоханнес Ханс Даниель Йе́нсен (; 25 июня 1907, Гамбург — 11 февраля 1973, Гейдельберг) — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1963 году. Половина премии, совместно с Марией Гёпперт-Майер, «за открытия, касающиеся оболочечной структуры ядра». Вторую половину премии получил Юджин Вигнер.

Биография 
Ханс Даниель был третьим ребёнком в семье садовника Карла Фридриха Йенсена и его жены Хелены Аугусты Адольфины Йенсен (в девичестве Ом). С 1926 года обучался сначала в Гамбургском университете, а затем в Фрайбургском университете. Изучал физику, математику, физическую химию и философию. После получения степени кандидата наук по физике остался в Гамбурге в качестве научного ассистента. В 1936 году получил степень доктора наук. В 1937 году становится доцентом и в 1941 году профессором в Ганноверском техническом университете. Вступил в Национал-социалистический союз немецких доцентов, Национал-социалистический союз учителей и наконец в НСДАП, но, как после войны доказывал Вернер Гейзенберг, поступил так лишь чтобы избежать препятствий на пути академической карьеры. В 1949 году назначен профессором в Гейдельбергском университете, где остаётся до пенсии. За это время он неоднократно преподавал в США, в том числе в Принстонском университете и в Калифорнийском университете в Беркли. С 1955 года, совместно с Отто Хакселем, являлся издателем журнала Zeitschrift für Physik.

Характеристикой человеческих качеств Ханса Йенсена может служить следующий анекдот:
Наутро после получения Нобелевской премии ему позвонил премьер-министр страны и спросил, нет ли у него какого-либо заветного желания. Йенсен тотчас же ответил: «Да, я хотел бы, чтобы вы дали немецкое гражданство студенту, которого изгнали из Ирака и лишили гражданства». Студент получил немецкое гражданство.

Достижения 
Первые работы Йенсена, среди прочего две его диссертационные работы, были посвящены уточнению статистической модели атомной оболочки Томаса — Ферми. В конце 1930 года он начинает интересоваться атомным ядром. Уже в 1939 году, основываясь на эмпирическом анализе свойств ядер, их энергий связи и распространённости в природе, он высказывает идею об оболочечной структуре ядра, однако в самых общих словах. Эта идея считалась очень зыбкой, так как с одной стороны, капельная модель ядра Нильса Бора 1936 года очень хорошо описывала ядерные реакции, и с другой стороны понятие орбиты в ядре, по-видимому, не имело смысла. Дальнейшее развитие этой модели было задержано международной изоляцией Германии во время второй мировой войны. Только в конце 1940-х годов Йенсен смог снова заняться данной темой. В 1948 году, применив модель сильного спин-орбитального взаимодействия, ему удалось объяснить существование магических чисел, обозначавших особо стабильные ядра. Одновременно с ним к тому же результату пришла в США Мария Гёпперт-Майер. В результате последовавшего интенсивного обмена идеями между Йенсеном и Гёпперт-Майер появилось почти полное понимание свойств лёгких ядер. В 1955 году они совместно выпустили книгу , в которой дали детальное описание структуры атомных ядер.
За эти достижения им была присуждена половина Нобелевской премии по физике за 1963 год. Вторая половина премии была присуждена Юджину Вигнеру.

Награды 

 Профессор Гамбургского университета, 1947
 Нобелевская премия по физике, 1963
 Почётный гражданин Форт-Лодердейля, 1969

Примечания

Литература

Ссылки 
 Информация на Нобелевском сайте 
 Подробная биография на сайте института физики Гейдельбергского университета 

Выпускники Гамбургского университета
Преподаватели Гамбургского университета
Преподаватели Гейдельбергского университета
Физики по алфавиту
Физики Германии
Физики XX века
Почётные доктора Ганноверского университета
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Члены Гейдельбергской академии наук
Члены Леопольдины